The Black Swan (livro), de Nassim Taleb, publicado em 2007
 The Black Swan, filme (1942) com Tyrone Power 
 Cisne Negro, filme de 2010 dirigido por Darren Aronofsky (original: Black Swan)

Desambiguação